Pauriol ist der Familienname folgender Personen:

 Fernand Pauriol (1913–1944), Radiotechniker, französischer Widerstandskämpfer
 Rémi Pauriol (* 1982), französischer Radrennfahrer